Gigliesini – abitanti di Giglio Castello
Gigliesini – abitanti di Isola del Giglio